Le mot butin est un nom masculin :
 Butin, ce qui est pris à l'ennemi après une victoire.
 Désigne également les biens volés lors d'un braquage ou d'un cambriolage.

Patronyme 

Octave Butin (1860-1926), homme politique français.
Ulysse Butin (1838-1883), artiste peintre français.

Toponyme 

Origny-le-Butin, commune française du département de l'Orne.
Le pont Butin, pont franchissant le Rhône situé en Suisse dans le canton de Genève.